Försjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Försjö, Småland, sjö i Mönsterås kommun,  (93,5 ha)
Försjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (5,85 ha)
Försjön (Fryele socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (37,9 ha)
Försjön (Gryteryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (2,89 ha)
Försjön (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (56,2 ha)
Försjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (14,5 ha)
Försjön (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (2,37 km²)
Försjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (7,3 ha)
Försjön (Marbäcks socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (1,56 km²)
Försjön (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (15,7 ha)
Försjön (Pelarne socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (6,2 ha)
Försjön (Skede socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (9,66 ha)
Försjön (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun och Ydre kommun,  (12,6 ha)
Försjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (5,44 ha)
Försjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (45,2 ha)
Försjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (9,17 ha)

Se även
Föresjön
Försjö, by ca 3 km utanför Fornåsa i Motala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn